Graner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Graner (* 1957), deutscher Pflanzengenetiker
 Anneke Graner (* 1979), deutsche Politikerin (SPD), MdL in Baden-Württemberg
 Charles Graner (* 1968), US-amerikanischer Soldat
 Ernst Graner (1865–1943), österreichischer Aquarellist
 Josep Graner (1844–1930), spanischer Architekt des Modernisme
 Matthias Graner (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Reinhard Graner (1926–1989), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Graner (1951–1971), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Kraner